Alfredo Truan es el nombre y primer apellido de las siguientes personalidades:

Alfredo Truan Luard, un empresario hispano-suizo (1837-1890);
Alfredo Truan Álvarez, un dibujante español (1895-1964).